Westwijk (Vlaardingen)
 Vlaardingen West (metrostation), het metrostation in de wijk